Юрий Алексеевич Ржевский (1674—1729) — нижегородский губернатор (1719—1728) из рода Ржевских.

Биография 
Родился в 1674 году в семье Алексея Ивановича Ржевского — воеводы в Вятке и Самаре, управляющего приказом Большой казны. Возможно, в детстве служил в потешных войсках царевича Петра Алексеевича — будущего царя Петра I. В юности был стольником в царской семье, учился морскому делу в Венеции (1697—1698), затем служил в Преображенском полку, дойдя до чина капитана-поручика. С 1714 года — коломенский помещик.

В 1718 году Ржевский был направлен Петром I в Нижний Новгород во главе отряда, присланного в помощь епископу Питириму, который в это время вёл борьбу со старообрядцами. Ржевский принял крутые меры. В частности, был принуждён к отречению от своих взглядов идеолог старообрядчества дьякон Александр, впоследствии обезглавленный, многочисленные его приверженцы были отправлены на каторгу, женщины — в монастыри. На какое-то время он сломил сопротивление местных староверов. Впечатлённый этим успехом Питирим в марте 1719 года ходатайствовал в Санкт-Петербург, чтобы «Ржевскому в Нижнем быть вице-губернатором неотложно». По указу Петра I «Об устройстве губерний» от 29 мая 1719 года Нижегородская губерния возвращена из состава Казанской и руководить ей в должности вице-губернатора назначен Ржевский.

В 1722 году вице-губернатор Ржевский и интендант Потёмкин получили указ Петра I о строительстве в Нижнем Новгороде верфи. Отправляясь в мае 1722 года в Персидский поход, Пётр I прибыл в Нижний Новгород, и приготовленная нижегородцами флотилия в 245 судов уже поджидала царские войска. Совместно с епископом Питиримом Ржевский также способствовал достройке Алексеевской церкви на Благовещенской площади Нижнего Новгорода. Последующая деятельность Ю. А. Ржевского была связана развитием в губернии корабельного дела, добычей соли и ликвидацией последствий страшного пожара 1722 года. После смерти Петра I Ржевский впал в немилость. В обвинении, выдвинутом в 1725 году генерал-майором С. А. Салтыковым, руководившим проведением всеобщей ревизии (переписи населения), говорится:

В январе 1726 года Ржевский был отрешён Сенатом от должности и вызван в Санкт-Петербург, где находился до июля 1727 года, пока не получил разрешение нового императора Петра II вернуться в губернию. Но уже в 1728 году следствие по делу Ржевского возобновилось под руководством князя Семёна Гагарина.

В конце 1728 года Ржевский, снова отстранённый от должности, покинул Нижний Новгород и  следующего года умер в Москве. По результатам следствия имение Ржевских было конфисковано. Московский некрополь утверждает, что Ю. А. Ржевский имел чин .

Семья 
Юрий Алексеевич Ржевский был женат на Екатерине Никифоровне Плещеевой (ум. после 1742), родной сестре тайного советника Ивана Никифоровича Плещеева.

Их дети:
 Михаил (конец 1698 — начало 1730-х), мичман, затем унтер-офицер флота. Умер холостым до 1732 года.
 Иван (28.10.1699—25.12.1728), в 1716 определён в гардемарины и по прошению капитана Гослера вместо отправления для обучения за море оставлен на корабле «Ингерманландия». 1.04.1722 произведен в мичманы; в августе 1728 — в унтер-лейтенанты. Умер за четыре месяца до смерти отца. Был женат и оставил троих детей: сыновей Алексея и Тимофея, умерших бездетными, и дочь Екатерину (ум. 1768), жену секунд-майора Алексея Степановича Колычёва и мать Степана Алексеевича Колычёва.
 Прасковья (1700/1703 — после 1762) — замужем за капитан-лейтенантом Фёдором Васильевичем Чаадаевым (ум. 1731), братом П. В. Чаадаева.
 Анастасия (1710/1715 — после 1763) — замужем в первом браке состояла за флота мичманом Николаем Петровичем Акинфовым, во 2-м браке — за Данилой Павловичем Барановым.
 Сарра (1717 — 1801) — замужем (с 1742 года) за капитаном в отставке Алексеем Фёдоровичем Пушкиным. Её дочь Мария (внучка Ржевского) — бабушка А. С. Пушкина. А. А. Дельвиг вспоминал: «Она-то, без сомнения, была первою воспитательницею будущего поэта… Она выучила его русскому чтению и письму». Считается, что именно ей (Марии Алексеевне) были посвящены строки Пушкина:

 Елизавета (1718/1719 — 1801) — замужем за князем Михаилом Черкасским, умерла бездетной.
 Анна (1720 — 27.08.1781) — замужем за Ф. П. Квашниным-Самариным.
 Николай (1722/1723 — ум. между 1778 и 1784) — коллежский асессор. Участвовал в деле Лопухиных в 1743 году, за что был «сдан в матросы». Был женат на Анне Николаевне Лопухиной (ум. 26.10.1778), от брака с которой имел единственного сына Александра (ум. 25.05.1785), скончавшегося бездетным.

Примечания

Литература 
 Селезнев Ф. А. Первые лица нижегородской губернии XVIII—XX вв.
 Куприянова Н. И. К сему: Александр Пушкин. — Горький, 1988. — С. 11—22.
 Куприянова Н. И. Ржевский Юрий Алексеевич (1674—1729) // Нижегородский край: Факты, события, люди. — 2-е изд. — Н.Новгород, 1997. — С. 130.
 Макаров И. «С бороды деньги взяты»: рассказ о первом нижегородском губернаторе // Курьер. — 1992. — № 13. — С.6.

Ссылки 
 Ржевский Ю. А. (1719—1729) (Нижний Новгород: официальный городской портал)
 Ржевский Юрий (Георгий) Алексеевич (Марийская история в лицах)
 Мария и Осип Ганнибал на сайте культуры Псковской области.

Политики по алфавиту
Нижегородские губернаторы
Преображенцы
Юрий